Dušan Uhrin (ur. 1943) – słowacki piłkarz i trener piłkarski
 Dušan Uhrin (ur. 1967) – czeski piłkarz i trener piłkarski